Верблюд — скала на левом берегу реки Ащесу в 6 км от её устья в Светлинском районе Оренбургской области, в 8,5 км к юго-востоку от посёлка Восточного. Памятник природы регионального значения.

Объект представляет собой две кварцитовые скалы высотой до 14 м, удивительно похожие на верблюда, который прилёг отдохнуть.Скала Верблюд изображена на флаге и гербе Светлинского района.

Примечания

Ссылки 
 Скала Верблюд на сайте Краевед Оренбуржья 

Памятники природы Оренбургской области
Геологические памятники природы
Геоморфологические памятники природы